Die Abkürzung BII steht für:
 Basel Institute for Immunology
 Bureau of Investigation & Intelligence, Kalifornische Kriminalbehörde
 Enyu Airfield, Flughafen auf dem Bikini-Atoll, IATA-Code
 British Institute of Innkeeping
 Bibliothek & Information International, ständige Kommission des Bibliothek & Information Deutschland

Abkürzung